Uciekła mi przepióreczka – polska piosenka ludowa
 Uciekła mi przepióreczka – utwór dramatyczny Stefana Żeromskiego